Оступ  — топоним:

Беларусь 
 Оступ — хутор, Мостовский сельсовет, Мостовский район, Гродненская область
 Оступ — деревня, Капланецкий сельсовет, Березинский район, Минская область